Die Fußball-Bezirksliga Frankfurt/Oder 1987/88 war die 36. Spielzeit des Deutschen Fußball-Verbandes im Fußball der Männer.

Die BSG Chemie PCK Schwedt/Oder wurde in dieser Saison zum dritten Mal Meister im Bezirk Frankfurt/Oder und qualifizierte sich damit für die Aufstiegsrunde zur DDR-Liga. Dort schied die BSG Chemie PCK Schwedt/Oder allerdings aus. Die BSG Motor Eberswalde errang, mit zehn Punkten weniger, die Vizemeisterschaft. 

Als Absteiger standen nach dem 30. Spieltag die BSG Spanplattenwerk Beeskow, BSG WGK Frankfurt/Oder und die BSG Pneumant Fürstenwalde fest und mussten in die Bezirksklasse absteigen.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 1987/88 nahmen insgesamt 16 Vereine teil.

Statistik

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Weblinks 
 https://ddr-fussball-archiv.de

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: DDR-Fußballchronik Band 7, Herausgeber: DSFS e. V., Berlin 2011

1987
Fußballsaison 1987/88